Шоше може да се односи на:

 Шоше (Вандеја), насељено место у Француској, у департману Вандеја
 Шоше (Крез), насељено место у Француској, у департману Крез